Mayes ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Mayes († 2014), britischer Journalist, Hochschullehrer und Aktivist
 Clyde Mayes (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler
 De'Teri Mayes (* 1974), österreichischer Basketballspieler
 Frances Mayes (* 1940), US-amerikanische Essayistin, Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 Martin Mayes (* 1952), schottischer Jazz-Hornist
 Tanner Mayes (* 1989), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Tharon Mayes (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Vivienne Malone-Mayes (1932–1995), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Wendell Mayes (1919–1992), US-amerikanischer Drehbuchautor
 William Harding Mayes (1861–1939), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mayes (Pennsylvania)
 Mayes Crossroad (Alabama)
 Mayes County, Verwaltungseinheit in Oklahoma

Siehe auch:
 Mays